Pfeffer:
 Anton Pfeffer
 Franz Pfeffer von Salomon
 Maria Pfeffer

 Wężówka (niem. Pfeffer Bach)